Яков Ламздорф:
 граф Ламздорф, Яков Матвеевич (1784—1835) — генерал-майор.
 Ламздорф, Яков Иванович (1743—1810) — генерал-лейтенант, тайный советник, Псковский гражданский губернатор.